

Sigle 
 Qatar Petroleum – compagnia petrolifera del Qatar
 Quality process – figura aziendale responsabile della qualità dei processi produttivi
 Quoted-printable – codifica di trasferimento di dati binari a 8 bit utilizzando il charset ASCII a 7 bit utilizzata da Multipurpose Internet Mail Extensions
 Programmazione quadratica (quadratic programming) – Una classe dei problemi di programmazione matematica

Fisica 
 qP – carica di Planck

Televisione 
 QP – dorama giapponese del 2011